Émile Moreau puede hacer referencia a:
Émile Moreau (1856 – 1937), librero, editor y hombre de negocios francés;
Émile Moreau (1852 – 1922), dramaturgo francés;
Émile Moreau (1877–1959), dramaturgo y guionista francés;
Émile Moreau (1877–1959), político canadiense;
Émile Moreau (1868–1950), banquero francés;
Émile Moreau, zoólogo francés.